Хидульф (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Хидульф — епископ Руана (первая треть VII века)
 Хидульф (умер в 707) — монах, святой
 Хидульф (умер в 707) — аббат, епископ Трира, святой
 Хидульф — архиепископ Оша (975—978)